L'expression Satellite Awards 2005 peut faire référence à :
 la 9e cérémonie des Satellite Awards, qui a eu lieu en  et a récompensé les films sortis en 2004 aux États-Unis ;
 la 10e cérémonie des Satellite Awards, qui a eu lieu en  et a récompensé les films sortis la même année aux États-Unis.